Dinara steht für:
 Dinara, ein Berg
 Dinara (Vorname)
 Dinara (Indien), ein Dorf